Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2005 war die siebte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 24. bis 27. November 2005 in Almaty statt.

Weltmeister wurde der Russe Juri Paschtschinski, der im Finale seinen Landsmann Kirill Anischtschenko mit 7:6 besiegte. Den dritten Platz belegten Eduard Galijanz und Jauhen Kurta. Titelverteidiger war der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der im Viertelfinale gegen Anischtschenko verlor. Jaroslaw Wynokur, der Weltmeister von 2003, schied im Achtelfinale aus, Vorjahresfinalist Oleh Matschtakow bereits in der Vorrunde. Einziger deutscher Teilnehmer war Uwe Sander, der nach zwei Spielen sieglos ausschied.

Modus 
Die 52 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 16 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

Finalrunde

Einzelnachweise 

2005
Billardveranstaltung 2005
Billardturnier in Almaty